Анна Мария Бранденбургская (; ,  — , ) — принцесса Бранденбургская, в замужестве герцогиня Померанская.

Биография 
Анна Мария — дочь бранденбургского курфюрста Иоганна Георга и его второй супруги Сабины Бранденбург-Ансбахской, дочери маркграфа Георга Бранденбург-Ансбахского.

8 января 1581 года в Берлине Анна Мария вышла замуж за герцога Померании Барнима X. Их помолвка состоялась годом раньше. В браке детей не было. После смерти мужа Анна Мария проживала в Воллинском дворце. После её смерти вдовьи владения отошли герцогу Францу Померанскому. Похоронена в церкви Штеттинского замка.

Предки

Примечания

Литература 
 Samuel Buchholtz: Versuch einer Geschichte der Churmarck Brandenburg von der ersten Erscheinung der deutschen Sennonen an bis auf jezige Zeiten, Band 3-4, F. W. Birnstiel, 1767, S. 488
 Ge. Wilh. v Raumer: Die Insel Wollin u. das Seebad Misdroy, Decker, 1851, S. 151 ff.

Гогенцоллерны
Принцессы Бранденбургские
Герцогини Померанские